

Кіцько — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кіцько — село в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства